

Добравиця — село, община Своге, Софійська область

Добравиця — село, община Іг, Осреднєсловенський регіон
 Добравиця — село, община Радовлиця, Горенський регіон
 Добравиця-при-Великем Габру — село, община Требнє, Південно-Східна Словенія

Див. також 
 Дубровиця (значення)